Sancha de Portugal era un nombre común para algunas infantas portuguesas:

 Sancha de Portugal (1097-1163), hija del conde Enrique de Borgoña y Teresa de León;

 Sancha de Portugal (1157-1167), hija de Alfonso I de Portugal y Mafalda de Saboya;

 Sancha de Portugal (1180-1229), hija de Sancho I de Portugal y Dulce de Aragón, beatificada por Clemente XI;

 Sancha de Portugal (1264- 1279), hija de Alfonso III de Portugal y Beatriz de Castilla;